Teresa del Río pode significar:
 Maria Teresa del Río (atriz), atriz espanhola, creditada como Teresa del Río no papel de Roxana, no filme Alexander the Great (1956).
 Maria Teresa del Río (miss Espanha), de Madri, vencedora do concurso Miss Universo Espanha de 1960, que tinha 21 anos no concurso de Miss Universo, realizado nos Estados Unidos, em julho de 1960.

Desambiguação